Джек Иген (, настоящее имя Фрэнк Джозеф Фойд ()) ( — ) — американский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Иген соревновался в лёгком (до 61,2 кг) и полусреднем (до 65,8 кг) весе.. В первом соревновании он выиграл серебряную медаль, а во втором — бронзовую.

Однако позже, когда выяснилось что Иген выступал под псевдонимом, он был лишён всех своих наград, так как по правилам организации, организовавшей олимпийские соревнования, спортсмены должны были выступать под собственными именами.

Примечания

Ссылки 
 Джек Иген на сайте databaseolympics.com 

Персоналии по алфавиту
Боксёры США
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года